Emín Narimánovich Sefershayev –en ruso, Эмин Нариманович Сефершаев– (18 de abril de 1998) es un deportista ruso que compite en lucha grecorromana.

Ganó una medalla de plata en el Campeonato Mundial de Lucha de 2021 y una medalla de oro en el Campeonato Europeo de Lucha de 2021, ambas en la categoría de 55 kg.

Palmarés internacional

Referencias

Luchadores de Rusia